Jaume Pahissa i Bonsoms (1910 - 1983), tècnic en automoció, esportista i dibuixant català.
 Jaume Pahissa i Jo (1880 - 1969), compositor i director d'orquestra català.
 Jaume Pahissa i Laporta (1846 - 1928), dibuixant i il·lustrador

 Obres d'art
 Retrat de Jaume Pahissa, retrat del compositor conservat al Museu Marès